Арьеплуг:

 Арьеплуг — населённый пункт на севере Швеции.
 Арьеплуг — коммуна на севере Швеции, в лене Норрботтен.